Зграда Народног позоришта може да се односи на:

 Зграда Народног позоришта у Београду
 Зграда Народног позоришта у Нишу